Волчья Гора — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волчья Гора — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Волчья Гора — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Волчья Гора — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Волчья Гора — историческое место в районе Дарница города Киев.
 Волчья Гора — село в Яворовском районе Львовской области.
 Волчья Гора — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Волчья Гора — до 1961 года название села Полесское в Козелецком районе Черниговской области.